Вулиця Стаханівська — вулиця міста Конотоп Сумської області.

Розташування 
Розташована в районі Селище КВРЗ. Пролягає від вулиці 6-го вересня до вулиці Кобзарів.

Назва 
Назва вулиці містить в собі згадку про популярний метод підвищення виробництва у СРСР — так званий стаханівський рух.

Історія 

Вулиця відома з початку XX століття.

Перша відома назва — вулиця Рикова. Названа на честь народного комісару внутрішніх справ першого радянського уряду Олексія Івановича Рикова.

З середини XX століття — вулиця Стаханівська.

Пам'ятки історії 
За адресою вулиця Стаханівська, 3 знаходиться пам'ятка історії Будинок, в якому в 1917—1918 роках розміщався конотопський комітет РСДРП(б) (початок ХХ століття).

Примітки 

Стаханівська